(1905–1929), footballeur anglais, frère de Billy Bottrill,
  (Walter Gibson Bottrill) (1903–1986), footballeur anglais, frère d'Allan Bottrill,
 David Bottrill, producteur canadien,
  (1871–1953), inventeur australien,
 , infirmière anglaise,
  (1892–1971), militaire.

Voir aussi 
 , région d'Antarctique